Папо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Папо, Исидор (1913—1996) — югославский врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик Сербской академии наук и искусств, генерал-полковник ЮНА.
 Папо, Роза (1914—1984) — югославский врач-инфектолог, генерал-майор Югославской народной армии.
;См. также
 Попо